HEK ist die Abkürzung für:

 Händlereinkaufspreis, siehe Einstandspreis
 HEK-Zellen, eine Zelllinie aus der Zellkultur
 HEK – Hanseatische Krankenkasse
 Hochrhein-Eggberg-Klinik
 Hunsrück-Eifel-Kultur

HeK ist die Abkürzung für:
 HeK (Haus der elektronischen Künste Basel) in Basel

Hek ist der Familienname folgender Personen:
 František Vladislav Hek (1769–1847), tschechischer Dichter und Publizist
 Sanne van Hek (1978–2020), niederländische Musikerin
 Tom van ’t Hek (* 1958), niederländischer Hockeyspieler und Trainer
 Youp van ’t Hek (* 1954), niederländischer Kabarettist und Kolumnist

HEK